Morawin (gromada w powiecie kaliskim)
 Morawin (gromada w powiecie ostrzeszowskim) (kępiński / ostrzeszowski)

Zobacz też: Morawinek (gromada)